Star City kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Star City (ort i Kanada), Saskatchewan,

USA 

 Star City, Arkansas, countyhuvudort, Lincoln County, 
 Star City (ort i USA, West Virginia), Monongalia County, 
 Star City (ort i USA, Indiana), Pulaski County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar